Руската Премиер Лига 2010 е 19-ият сезон на руския шампионат от разпадането на Съветския съюз и 9-и под името Руска Премиер Лига. Сезонът започна на 12 март 2010. Последните мачове се изиграха на 29 ноември 2010 г.

Отбори

Класиране 

<br/ >

Последно обновяване: 28 ноември 2010

Резултати 

Последно обновяване: 28 ноември 2010

Позиции по кръг

Статистика 
От 28 ноември 2010

Голмайстори 
Източник: sports.ru

19 гола
  Уелитон (Спартак Москва)

14 гола
  Александър Алиев (Локомотив Москва)
  Сергей Корниленко (Том Томск)

13 гола
  Александър Кержаков (Зенит)

10 гола
  Владимир Дядюн (Спартак Налчик)
  Дани (Зенит)
  Артьом Дзюба (Том Томск)

9 гола
  Шамил Асилдаров (Терек Грозни)
  Кевин Курани (Динамо Москва)
  Вагнер Лав (ЦСКА Москва)

Асистенти 
Източник: sports.ru

8 асистенции
  Владимир Бистров (Зенит)
  Алекс (Спартак Москва)

7 асистенции
  Данко Лазович (Зенит)
  Георги Пеев (Амкар)

6 асистенции
  Александър Алиев (Локомотив Москва)
  Дани (Зенит)
  Вагнер Лав (ЦСКА Моксва)
  Игор Семшов (Динамо Моксва)
  Томаш Чижек (Сибир)
  Александър Маренич (Алания)
  Роман Концедалов (Спартак Налчик)
  Андрий Воронин (Динамо Моксва)
  Алексей Иванов (Сатурн)

2010